Niemcy:
 Mehren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Mehren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel